January (gennaio in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica
January  – singolo dei Pilot del 1975
January  – traccia dell'album The Big Picture di Elton John del 1997
January  – album di Taylor Deupree del 2004

Altro
January  – forma inglese, maschile e femminile, del nome proprio di persona italiano Gennaro

Altri progetti